Carolina  Nairne (1766-1845), auteur-compositeur écossais ;
 Nairne, cratère de Mercure.